Waldo (Alabama)
Waldo (Arkansas)
Waldo (Flórida)
Waldo (Kansas)
Waldo (Ohio)
Waldo (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos